Mitropolski ist der Familienname folgender Personen:
 Juri Alexejewitsch Mitropolski (1917–2008), sowjetischer Mathematiker
 Konstantin Dmitrijewitsch Mitropolski (1893–1983), sowjetischer Bildungswissenschaftler